In het seizoen 2021/22 komt FC Den Bosch uit in de Keuken Kampioen Divisie, en KNVB Beker.

Seizoensresultaten

Selectie 

 Ringo Meerveld op 31 augustus 2021 vertrokken naar Willem II
 Ricardo Kip op 8 oktober 2021 vertrokken
 Roy Kuijpers op 2 december vertrokken naar RKC Waalwijk
 Gaston Salasiwa in de winterstop vertrokken
 Rick Zuijderwijk in de winterstop terug naar Willem II
 Declan Lambert in de winterstop vertrokken
 Najim Haidary in de winterstop vertrokken naar ASWH
 Juzz Hornkamp op 24 januari vertrokken naar Willem II
 Ryan Trotman op 25 januari vertrokken naar FK Kauno Žalgiris

Technische staf

Technische staf

Medische staf

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Eerste divisie

KNVB Beker

Externe link 

 2021/22
Den Bosch